

Cinéma 

 Le Duel est un film sorti en 1927 ;
 Le Duel est un film de Pierre Fresnay sorti en 1941 ;
 Le Duel est un film russe de Vladimir Petrov réalisé en 1957.
 The Duel, ou  titré aussi Le Duel, est un film américain de Kieran Darcy-Smith sorti en 2016.

Télévision 

 Le Duel (Kill Two by Two),  dAu cœur du temps diffusé en 1967 ;
 Le Duel,  de la deuxième saison de Babylon 5 ;
 Le Duel,  de  diffusé en 2002 ;
 Le Duel, un épisode pilote de la série Kaamelott, réalisé en 2003 par Alexandre Astier ;
 Le Duel,  de la première saison de How I Met Your Mother  diffusé en 2005 ;
 Le Duel,  de la deuxième saison de Prison Break diffusé en 2006 ;
 Le , jeu télévisé diffusé sur France 2.

 Littérature et bande dessinée 
 Le Duel est la vingt-deuxième histoire de la série Jerry Spring de Jijé.
 Le Duel est un roman d’Alexandre Kouprine ;
 Le Duel est une nouvelle d’Anton Tchekhov ;
 Le Duel est une nouvelle de Joseph Conrad portée à l'écran par Ridley Scott sous le titre Les Duellistes, obtient le prix de la première œuvre à Cannes en 1977.
 Le Duel est le premier tome de la série de bande dessinée Uchronia ;

 Autres 
 Le Duel''''' est une pièce de théâtre.

Voir aussi 
 The Duel